Люмет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Люмет, Дженни (род. 1967) — американская актриса и сценаристка.
 Люмет, Сидни (1924—2011) — один из самых плодовитых и выдающихся голливудских режиссёров послевоенного времени.